Miejscowości w Polsce 
 Patków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice 
 Patków – osada leśna (gajówka) w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki
 Patków – osada leśna (leśniczówka) w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki
 Patków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna

Kolej
 Patków – przystanek kolejowy